Taftan ist der Name

 des Vulkans Taftan, siehe Taftan (Vulkan)
 des Ortes Taftan in Belutschistan (Pakistan), siehe Taftan (Belutschistan)